Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2021/22 są 30. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 23 lipca 2021r. W lidze uczestniczy szesnaście drużyn, w tym dwie które awansowały z Pierwszej Dywizji – Krylja Sowietow Samara oraz FK Niżny Nowogród.

Drużyny 

Objaśnienia:
 FK Orenburg nie otrzymał licencji, w związku z czym awansował Niżny Nowogród

Rozgrywki

Tabela

Miejsce po danych kolejkach 

Podkreślona lokata oznacza pozycję z rozegraną mniejszą liczbą spotkań.Pierwotnie miejsca 1-4 dawały awans do europejskich pucharów, jednak 2 maja UEFA zdecydowała o niedopuszczeniu rosyjskich klubów do rozgrywek europejskich na sezon 2022/23.Źródło:.

Wyniki 

|}

Stan na: 21 maja 2022

Baraże 

FK Chimki wygrały 3:1 w dwumeczu i zachowały miejsce w rosyjskiej Priemjer-Lidze, SKA-Chabarowsk pozostał w FNL.

FK Orenburg wygrał 4:3 w dwumeczu i awansował do rosyjskiej Priemjer-Ligi, FK Ufa spadła do FNL.

Statystyki

Bramki, kartki 
Stan na 21.05.2022r.

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Rosji
2022 w Rosji